Miejscowości w USA:
 Millinocket – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Millinocket – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
Gminy w USA:
 Millinocket (ang. Millinocket Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot